Камаля́н () — армянская фамилия.

Известные носители:

 Камалян, Арсен Грантович (род. 1959) — армянский политический и государственный деятель.
 Камалян, Гарник Аршакович(1908-1973) — армянский советский скульптор
 Камалян, Гурген Восканович (1909—1973) — ректор ЕрЗВМ (1955—1972 гг.), заслуженный деятель науки, доктор биологических наук, профессор
 Камалян, Мкртич Айрапетович (1915-1971) — армянский советский живописец
 Камалян, Саркис (Камал Сар) — армянский этнограф, фольклорист